Nakao (japonais: 中尾) est un nom de famille et un prénom d'origines japonaises pouvant désigner:

Patronyme 

  (née en 1942), actrice japonaise
Miki Nakao (née en 1978), nageuse japonaise
 Ryūsei Nakao (né en 1951), seiyū (doubleur) japonais
 Sasuke Nakao (1916-1993), botaniste et ethnobotaniste japonais

Prénom 
Nakao Yoshitaka (né en 1911), artiste graveur japonais

Homonymie
Patronyme japonais